Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1962/1963 vanns av Partizan, som tog sin femte titel.

Lag
Serien utökades från 12 lag till 14. Vid slutet av föregående säsong åkte (Vardar och Borac) och four were uppflyttade - Budućnost, Radnički Niš, Željezničar och Sloboda.

Tabell

Mästarna
FK Partizan (huvudtränare: Stjepan Bobek)

spelare (seriematcher/seriemål) 
Vladica Kovačević (26/14)Milutin Šoškić (26/0) (målvakt)Milan Galić (25/16)Fahrudin Jusufi (25/0)Velibor Vasović (24/2)Ljubomir Mihajlović (23/0)Milan Vukelić (18/2)Joakim Vislavski (16/7)Zvezdan Čebinac (16/0)Bora Milutinović (15/1)Velimir Sombolac (14/0)Mustafa Hasanagić (12/4)Anton Rudinski (8/6)Aleksandar Jončić (8/0)Ivan Rajić (6/1)Lazar Radović (5/2)Milorad Milutinović (5/0)Ilija Mitić (5/0)Dragomir Slišković (5/0)Branislav Mihajlović (4/1)Mane Bajić (4/0)Miodrag Petrović (3/1)Vladimir Petrović (3/0)Dragoslav Jovanović (2/0)Milan Damjanović (1/0)Zenun BrovinaDimitrije DavidovićPoljanJankulovskiMilanović

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1962/1963
1962 i Jugoslavien
1963 i Jugoslavien